Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1912 года проходил с 17 по 18 февраля на Frogner Stadion в Кристиании (Норвегия). Участие приняли 15 спортсменов.

Чемпионом в третий раз стал норвежец Оскар Матисен, победивший на всех 4 дистанциях. Второе место занял представлявший Великое княжество Финляндское Гуннар Стрёмсен, на третьем месте норвежец Trygve Lundgreen.

Правила 
На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
 1 очко за первое место;
 2 очка за второе место;
 3 очка за третье место;
 и так далее.

Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты 

 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1912 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Февраль 1912 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)